San Carlos (Pangasinan), een stad in de Filipijnse provincie Pangasinan;
 San Carlos (Negros Occidental), een stad in de Filipijnse provincie Negros Occidental.